Osoby o tym nazwisku:
 Dejan Vojnović − chorwacki lekkoatleta, olimpijczyk
 Goran Vojnović − słoweński scenarzysta, poeta, reżyser filmowy, pisarz i dziennikarz
 Konstantin Vojnović − chorwacki prawnik, polityk, rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu